Nancye Wynne e Colin Long hanno battuto in finale Nell Hopman e Harry Hopman 7-5, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Nell Hopman /  Harry Hopman (finale)
 Joan Hartigan /  Vivian McGrath (semifinali)

Assente
 Nancye Wynne /  Colin Long (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1940